Illulik bezeichnet:
 Illulik, Ort im Distrikt Upernavik, Grönland
 Illulik (Insel, bei Naajaat), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Illulik (Insel, Qaarsorsuatsiaq), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Illulik (Insel, Qeqertat), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland